Il campionato era formato da dodici squadre e l'Al-Faisaly vinse il titolo.

Classifica finale

Collegamenti esterni

Calcio nel 1999
Campionato giordano di calcio